Holzfußboden steht für
 Dielenboden (großformatige Zuschnitte)
 Parkett (mittelformatige Zuschnitte)
 Stirnholzparkett, Holzpflaster, siehe Pflaster (Belag)#Holzpflaster (kleinformatige Zuschnitte)